Гран-при Монако 1985 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 19 мая 1985 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако